

Ботаніха — присілок, Красногорський район, Удмуртія
 Ботаніха — річка у Новосибірській області, ліва притока Полуденного Іка
 Ботаніха — річка в Удмуртії, права притока Уті